Окуневское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Окунёвское сельское поселение — входит в Лебяжский район

Кемеровская область
 Окуневское сельское поселение — входит в Промышленновский район

Крым
 Окуневское сельское поселение — входит в Черноморский район

Курганская область
 Окуневское сельское поселение — входит в Каргапольский район

Тюменская область
 Окуневское сельское поселение — входит в Бердюжский район
 Окуневское сельское поселение — входит в Омутинский район